Název Český ráj nese specifická část území Česka. Užívá jej ale i několik dalších subjektů na něm se nacházejících:

 Český ráj (mikroregion) – jeden z českých mikroregionů
 Český ráj (chráněná krajinná oblast) – jedna z českých chráněných krajinných oblastí
 Český ráj (geopark) – jeden z českých geoparků
 Český ráj (vlak) Sp 1937 a Sp 1938